Шамиль Абдурахманович Абдурахманов (5 ноября 1990, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский борец вольного стиля, призёр чемпионата России. Родом из селения Батлаич Хунзахского района.

Спортивная карьера 
На соревнованиях представляет Сахалинскую область. В апреле 2016 года Шамиль стал чемпионом ДФО. В начале мая того же года завоевал бронзовую медаль открытого Всероссийского турнир по вольной борьбе «День Победы» в Санкт-Петербурге. Через две недели стал бронзовым призёром чемпионата России. В августе 2016 года отправился на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в качестве спарринг партнёра и резервиста Абдулрашида Садулаева. В ноябре 2016 года в составе сборной России стал серебряным призёром Кубка Европейских наций. В 2017 году во второй раз подряд стал чемпионом ДФО, а в 2018 году в третий раз.

Спортивные результаты на крупных турнирах 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2016 — ;
 Кубок Европейских наций 2016 (команда) — ;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте infosport.ru

Борцы России